Il doppio del torneo di tennis Oahu Open 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Tom Nijssen e Cyril Suk che hanno battuto in finale 6–4, 6–4 Alex O'Brien e Jonathan Stark.

Teste di serie

  Grant Connell /  Patrick Galbraith (quarti di finale)
  Patrick McEnroe /  Richey Reneberg (quarti di finale)

  Tom Nijssen /  Cyril Suk (campioni)
  Wayne Ferreira /  Danie Visser (primo turno)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni 

Oahu Open 1994
ATP Tour 1994